N.Busch kan som auktorsförkortning betyda:

 Nicolaĭ Adolfowitsch Busch, Rysk botaniker (1869–1941) ♂
 Nikolaj Adolfovitj Busj, Rysk botaniker (1869–1941) ♂

Robotskapade auktorsförkortningar